Příjmení Makovský, přechýleně Makovská, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Miloš Makovský (* 1957) – český rockový kytarista
 Vincenc Makovský (1900–1966) – český sochař, malíř, designér, profesor, účastník odboje a čelný představitel meziválečné avantgardy
Podobná příjmení
 Makowski
Podobné články
 Makovský průsmyk – horské sedlo na hranicích České a Slovenské republiky
 Makovskoje – jezero na západě Evenckého rajónu v Krasnojarském kraji v Rusku
 Taxi incl. Miloš Makovský – jediné studiové album české rockové skupiny

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení